Бенедикт в Словенских Горицах () је насеље и управно средиште општине Бенедикт, која припада Подравској регији у Републици Словенији.

По последњем попису из 2002. године насеље Бенедикт в Словенских Горицах имало је 693 становника.

Спољашње везе 

Насељена места у Словенији
Википројект географија/Насеља у Словенији